San Andres, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

San Andres de Giles : partido de la province de Buenos Aires ;

San Andrés : une île de l'archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina ;
 San Andrés : une ville, chef-lieu du département de l'Archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina ;
 San Andrés : une municipalité du département de Santander ;
 San Andrés de Cuerquía : une municipalité située dans le département d'Antioquia ;
 San Andrés de Sotavento : une municipalité du département de Córdoba ;

San Andrés : un village de Santa Cruz de Tenerife aux îles Canaries ;
 San Andrés del Congosto : une commune de la province de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche
 San Andrés del Rabanedo : un municipio de la comarque de Tierra de León, dans la province de León, communauté autonome de Castille-et-León ;
 San Andrés del Rey : une commune de la province de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche ;
 San Andrés y Sauces : une municipalité de la province de Santa Cruz de Tenerife aux îles Canaries.
 San Andres, un quartier de Bermeo situé dans la province de Biscaye, dans la Communauté autonome du Pays basque.
 San Andres, un quartier d'Arrasate, dans la province du Guipuscoa, dans la communauté autonome du Pays basque.

Montagnes San Andres : un massif montagneux du Nouveau-Mexique ;

San Andrés Itzapa : une ville du département de Chimaltenango ;
 San Andrés Sajcabajá : une ville du département de Quiché ;
 San Andrés Semetabaj : une ville du département de Sololá ;
 San Andrés Villa Seca : une ville du département de Retalhuleu ;
 San Andrés Xecul : une ville du département de Totonicapán ;

Mine de San Andres, mine d'or à ciel ouvert.

San Andrés Tuxtla : une ville de l'État de Veracruz ;
 San Andres : une localité du Mexique, théâtre d’un combat le  entre l’armée française et l’armée mexicaine ;
 San Andrés (site olmèque) : un site archéologique situé dans l'État mexicain de Tabasco.

San Andres : une municipalité de la province de Catanduanes ;
 San Andres : une municipalité de la province de Quezon ;
 San Andres : une municipalité de la province de Romblon.

San Andrés : un site archéologique maya  ;

San Andrés : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Peña dans l'État d'Yaracuy.